Dynes ist der Nachname von:
Robert C. Dynes (* 1942), US-amerikanischer Physiker
Wayne R. Dynes (1934–2021), US-amerikanischer Kunsthistoriker